Sagres puede referirse a las siguientes divisiones administrativas y accidentes geográficos:
 Sagres, una fregresía portuguesa;

 Sagres, una población de São Paulo, en Brasil;
 las Islas Sagres en La Coruña, en España.
También puede corresponder a:
 el buque escuela de la marina portuguesa NRP Sagres;
 la Escuela de Sagres, escuela naval portuguesa; o
 la Cerveza Sagres, marca de cerveza portuguesa.